Run (ilha)

Cinema 
 Run (filme) — filme estadunidense de 1991 com Patrick Dempsey
 Run (filme de 2020) — filme estadunidense de 2020 com Sarah Paulson

Musica 
 Run (álbum)
 Run (canção de Amy Macdonald)
 Run (canção de BTS)
 Run (canção de Foo Fighters)
 Run (canção de Nicole Scherzinger)
 Run (canção de Snow Patrol)
 Run (I'm a Natural Disaster)